De Luigi ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele De Luigi (* 1965), san-marinesischer Manager
 Fabio De Luigi (* 1967), italienischer Komiker
 Filippo De Luigi (* 1938), italienischer Filmschaffender
 Guido De Luigi (* 1963), italienischer Volleyballspieler
 Marco De Luigi (* 1978), san-marinesischer Fußballspieler